Place Saint-Henri - plein in Montreal
 Place-Saint-Henri (metrostation) - metrostation aan bovenstaand plein